Le psaume 39 peut désigner :
 le psaume 39 (38) : psaume 39 selon la numérotation hébraïque, psaume 38 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 40 (39) : psaume 40 selon la numérotation hébraïque, psaume 39 selon la numérotation grecque.